Самойло́вич — белорусская, украинская, еврейская фамилия; образована от имени Самойло ← Самуил. Самойловичи (польск. Samojłowicz) — дворянский род.

Известные носители:
 Самойлович, Александр Николаевич (1880—1938) — востоковед-тюрколог, академик АН СССР.
 Самойлович, Георгий Семёнович (1920—1994) — советский учёный.
 Самойлович, Григорий Иванович (?—1687) — черниговский полковник Войска Запорожского.
 Самойлович, Григорий Фёдорович (1914—2002) — советский военачальник, генерал-лейтенант инженерных войск, Герой Советского Союза.
 Самойлович, Даниил Самойлович (1744—1805) — русский медик.
 Самойлович, Иван Самойлович (1630-е—1690) — гетман Украины с 1672 по 1687 год.
 Самойлович, Олег Сергеевич (1926—1999) — советский авиаконструктор, заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат Ленинской премии и премии Совета Министров СССР, профессор.
 Самойлович, Рудольф Лазаревич (1881—1939) — советский полярный исследователь.
 Самойлович, Сергей Александрович (род. 1984) — российский самбист и дзюдоист.
 Серафим (Самойлович) (1881—1937) — епископ Православной Российской Церкви.

См. также